Nikos, Nikolas ou Nikolaos Papadopoulos (grec :  ou ) désigne :

 Nicolas Papadopoli-Comnène (1566-1740), juriste et historien italien d'origine crétoise
 , érudit et commerçant épirote
 , combattant de la guerre d'indépendance grecque
  alias Nicolo Papadopoli Aldobrandini (1841-1922), homme politique italien originaire de Venise
  (1933-2012), théologien hébraïsant et universitaire grec
  (né en 1939)
  (né en 1962)
  (né en 1966), prêtre britannique, doyen de Salisbury
 , joueur et entraîneur de football grec
  (né en 1973), fils du Président Tássos Papadópoulos et chef du DIKO depuis 2013
 , gardien de but grec
 Nikos Papadopoulos (homme politique grec), député élu pour SYRIZA en septembre 2015

Voir aussi